Осада Чернигова (1159) — двойная неудачная попытка Изяслава Давыдовича изгнать своего двоюродного брата Святослава Ольговича из Чернигова после собственной первой неудачи в борьбе за Киев (1158).

Изяслав с половцами пришёл на Десну с юга, но черниговцы не позволили ему переправиться через неё и запросили помощь в Киеве. От Ростислава Мстиславича пришли киевский и галицкий полки, но к моменту их прихода Изяслав уже ушёл на юг.

Когда Святослав Всеволодович ушёл в Новгород-Северский, Изяслав был оповещён об этом, вернулся к Чернигову и форсировал Десну. Тогда Святослав спешно вернул с дороги вспомогательные войска. Половцы были разбиты и сброшены в Десну. Изяслав ушёл на юг, оставив в Выре Ивана Берладника. Владимир Андреевич преследовал отступающего противника и сжёг острог у Выря.

Примечания

Ссылки 
 Ипатьевская летопись 

Междоусобная война на Руси (1158—1161)
Черниговское княжество
Чернигов
Чернигов
Сражения по алфавиту
Осады Чернигова
Осады 1159 года
XII век в Брянской области